Ростан:

Фамилия 
 Роста́н (лат. Rostagnus, фр. Rostaing) (умер после 801) — первый известный из исторических источников граф Жероны (785—между 801 и 812).
 Ростан, Жан (1894—1977) — французский биолог, писатель.
 Ростан, Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург.

Топонимы 
 Пюже-Ростан — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ванс.

См. также 
 Ростань